Girls (série de televisão)

Música 
 Girls (álbum)
 Girls (banda)
 Girls (canção de Rita Ora)
 Girls (canção de Sugababes)
 Girls (EP de Exo-CBX)
 Girls (EP de Aespa)
 Girls (grupo)

Veja também 
 Girl

Desambiguação